Die Liste der Bodendenkmale in Werder (Havel) enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Werder (Havel) und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Werder (Havel) aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Werder Havel
Werder Havel